CAK steht für: 
 Akron-Canton Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Ohio, Vereinigte Staaten

Cák steht für folgende geographische Objekte:
 Cák, Gemeinde im Kreis Kőszeg, Komitat Vas, Ungarn

cak steht für: 
 Cakchiquel-Sprache (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache in Guatemala

Abkürzung